Le terme Maison du Cygne désigne :

 la Maison du Cygne, une maison de style baroque de la Grand-Place de Bruxelles en Belgique ;

 la Maison du Cygne, une maison de style néo-baroque de la Grand-Place de Termonde en Belgique.

Homonymie